Виктор Херберт Кроу (, 31 января 1932, Аберсинон, Уэльс — 21 января 2009, Саттон Колдфилд, Англия) — валлийский футболист, полузащитник. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер. Как игрок прежде всего известный по выступлениям за клуб «Астон Вилла», а также национальную сборную Уэльса.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Вест Бромвич Альбион». Во взрослом футболе дебютировал в 1952 году выступлениями за команду «Астон Вилла», в которой провёл двенадцать сезонов, принял участие в 294 матчах чемпионата и забил 10 голов. Большинство времени, проведённого в составе «вилланов», был основным игроком команды.

В течение 1964—1967 годов играл за «Питерборо Юнайтед». Завершил профессиональную игровую карьеру в американском клубе «Атланта Чифс», за который выступал на протяжении 1967—1969 годов.

Выступления за сборную 
В 1958 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Уэльса. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 6 лет, провёл в форме главной команды страны 16 матчей. В составе сборной был участником чемпионата мира 1958 года в Швеции.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру вскоре после завершения карьеры игрока, в 1970 году, возглавив тренерский штаб клуба «Астон Вилла». После того дважды тренировал «Портленд Тимберс». Опыт тренерской работы ограничился двумя клубами.

Кроу умер 21 января 2009 года в возрасте 76 лет после продолжительной болезни, не дожив десять дней до своего дня рождения.

Титулы и достижения 
 Обладатель Кубка Англии: 1957
 Обладатель Кубка английской лиги: 1961

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Североамериканской лиги 
 
 Статистика на сайте National Football Teams 
 Статистика на сайте neilbrown.newcastlefans.com 
 Статистика на сайте eu-football.ru

Футболисты Уэльса
Футбольные тренеры Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Атланта Чифс»
Тренеры ФК «Астон Вилла»